Павло Лисий (нар. у 1987 році в м. Миколаїв, Україна) – український молодий художник, що створює роботи у стилі абстракції. Студент живописного факультету Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури (НАОМА), учасник групових і персональних виставок.

Біографія 
1987 року народився в Миколаєві.

У 2007 закінчив Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського в Одесі, художньо-графічний факультет.

У 2010 здобув освіту в Одеському художньому училищі ім. М.Б.Грекова, живописний факультет.

З 2010 по 2016 навчався у Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури, живописний факультет.

Творчість 
Павло Лисий вважає свою творчість справжньою і чесною абстракцією. Усі плями підібрані таким чином, щоб створити видимі образи. Крім абстрактних (кольору, тону, розташування), у його полотнах йде мова і про сьогодення. Так, полотно Fliegeralarm (повітряна тривога) присвячене темі віртуальної, реальної та неоголошеної війни.

«Співвідношення культурної традиції й щоденного безпосереднього сприйняття світу є для мене робочим матеріалом. Це візуальна складова дійсності з усіма зсувами й перехідними станами, а ще - стан сну-не-сну. Коли одна цілісність переходить в іншу. Для мене це матеріал, який можна перевершити або перерости. Цей матеріал має якість тла і виходить на передній план як головний персонаж і рушійна сила, що доводить задум до завершення».

Виставки 
 
28 вересня 2019 – 29 жовтня 2019 – Павло Лисий взяв участь у Фестивалі молодих художників у Київському Мистецькому арсеналі із темою «Сьогодні, що так і не настало». 

05 червня 2019 – 23 червня 2019 - Павло Лисий презентував персональну виставку у галереї «Portal 11», м. Київ. Проєкт «Аполіхромія» - візуальна розповідь про поступову появу кольору на полотнах картин. Чорно-білі та кольорові картини представлені порівну і розташовані за часом написання від пізніших ахроматичних (2017-2018 рр.) до більш ранніх кольорових (2014-2016рр.).

Найбільш відомі картини  

 Біля вікна (2010) - олія, полотно, 75х50 см;
 Натюрморт (2012) - полотно, олія, 50х60 см;
 Автопортрет (2012) - полотно, олія, 70х40 см;
 Крокодил (2013) - полотно, олія, 55х50 см;
 Спокуса святого Антонія, II (2013) - полотно, олія, 50х60 см;
 Капричіо (2014) - полотно, олія, 100х150 см;
 Лось Хіісі (2014) - полотно, олія, 55х95 см.

Джерела